NUW ist eine Abkürzung für:
 National Union of Workers, australischer Gewerkschaftsverband
 Naval Air Station Whidbey Island in den Vereinigten Staaten (IATA-Code)

NUW